

Persone 
 Wilhelmine Enke detta Madame Rietz (1753-1820) – nobildonna tedesca
 Julius Rietz (1812-1877) – compositore e direttore d'orchestra tedesco

Geografia

Austria 
 Rietz – comune nel distretto di Imst (Tirolo)

Germania 
 Groß Rietz – frazione di Rietz-Neuendorf, comune nel circondario dell'Oder-Sprea (Brandeburgo)
 Rietz – frazione di Kloster Lehnin, comune nel circondario di Potsdam-Mittelmark (Brandeburgo)
 Rietz-Neuendorf – comune nel circondario dell'Oder-Sprea (Brandeburgo)
 Rietzneuendorf-Staakow – comune nel circondario di Dahme-Spreewald (Brandeburgo)
 Wendisch Rietz – comune nel circondario dell'Oder-Sprea (Brandeburgo)

Pagine correlate 
 Riez – comune francese nel dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)